Forkortelsen EBU kan betyde flere ting:

 European Boxing Union
 European Broadcasting Union